Чёрная кошка — домашняя кошка с чёрным цветом шерсти, объект суеверий.
 «Чёрная кошка» — преступная группировка, орудовавшая в Москве и Московской области в начале 1950-х годов.
 «Чёрная кошка» — российский телесериал, снятый по громкому советскому уголовному делу одноимённой банды.
 Чёрная кошка — персонаж серий комиксов компании Marvel Comics, супергероиня, воровка, напарница Человека-паука.

См. также 
 Чёрная кошка, белый кот
 Чёрные кошки (телесериал)